Acqueville (Calvados)
 Acqueville (Mancha)

Desambiguações de topônimos